Finska:
 Olari (Espoo, Finska), okrug u gradu Espoo

Rumunjska:
 Olari (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Olari (Prahova, Rumunjska), naselje u županiji Prahova